Фильмы Германской Империи

1890-е

1895 год 
 Акробатическая смесь (реж. Макс Складановский)
 Итальянский крестьянский танец (фильм, 1895) (реж. Макс Складановский)
 Бокс с кенгуру (реж. Макс Складановский)
 Немецкий император завоёвывает новые земли (реж. Бирт Акрес)
 Открытие Кильского канала (реж. Бирт Акрес)
 Танец серпантина (реж. Маск Складановский)

1896 год 
 Жизнь Александра (реж. Макс Складановский)

1897 год 
 Апофеоз-2 (реж. Макс Складановский)

1898 год 
 Императоры Германии, Австрии и король Саксонии в день юбилея
 Липовый угол

1899 год 
 Немецкие уланы
 Когда обязанность зовёт

1900-е

1900 год 
 Вход китайского солдата в Берлин 16 декабря 1900 года
 Красавица Орлеана (реж. Макс Складановский)

1901 год 
 Вход голландских короля и королевы в Шверин

1902 год 
 Император Вильям — гусар
 Когда рыцарство расцветало

1903 год 
 Мистер Кребс в его сенсационной находке (реж. Артур Робинсон)
 Весёлый супруг (реж. Отто Юлиус Бьербаум)

1904 год 
 Свистящий мальчик (реж. Оскар Месстер)
 Битва при Порт-Артур

1905 год 
 Воздушная охота, или месть Фрау Шультца (реж. Макс Складановский)
 Картина африканской битвы

1906 год 
 Танец апачей (реж. Оскар Месстер)
 Фарфор из Мейсена
 Бог всегда тебя оберегает (реж. Франц Портен)
 Дядя Кюн живёт в Нейрюпинне или ещё где-нибудь

1908 год 
 Партизан (реж. Франц Портен)

1909 год 
 Женитьба Дон-Жуана (реж. Генрик Болтен-Бекерс)
 Война из будущего (реж. Уолтер Буф)
 С новым 1910 годом (реж. Гуидо Сибер)

1910-е

1910 год 
 Арсен Люпен против Шерлока Холмса (реж. Вигго Ларсен)
 Лето (фильм) (реж. Макс Ренардт)
 Таинственная коробка из-под спичек (реж. Гуидо Сибер)

1911 год 
 Мечта о тьме (реж. Петер Урбан Гад)

1912 год 
 Бедная Йенни (реж. Петер Урбан Гад)
 В ночь на льду (реж. Миме Мису)
 Мираж (фильм, 1912) (реж. Макс Ренардт)
 Морская тень (реж. Курт Старк)

1913 год 
 Фильм королевы Луисы (реж. Франц Портен)
 Весёлый остров (реж. Макс Ренардт)
 Письменный стол (реж. Карл Валентин)
 Розыск (фильм) (реж. Франц Хоффер)
 Пражский студент (фильм, 1913) (реж. Стеллан Рай, Пауль Вегенер)

1914 год 
 Кросс Айрона (реж. Ричард Освальд)
 Собака Баскервиллей (реж. Рудольф Мейнер)
 Ночь в Венеции (реж. Макс Ренардт)
 Странная вилла (реж. Джо Мэй)

1915 год 
 Голем (фильм, 1915) (реж. Генрик Галеен, Пауль Вегенер)

1916 год 
 Гомункулус (фильм) (реж. Отто Риперт)
 Свадьба старого Нипа (реж. Рокус Глис, Пауль Вегенер)
 Время тиранов (реж. Франц Портен)

1917 год 
 Портрет Дориан Грей (реж. Ричард Освальд)
 Спящая красавица (фильм) (реж. Пол Лени)
 Тюрьма Мерри (реж. Эрнст Любич)
 Хильда Варрен и её смерть (реж. Джо Мэй)
 Джон Булл (фильм) (реж. Юлиус Пинчевер)

1918 год 
 Альрауне (фильм) (реж. Юджин Иллес)
 Мумия (фильм, 1918) (реж. Эрнст Любич)
 Кармен (фильм) (реж. Эрнст Любич)
 Заложник дьявола (реж. Юджин Иллес)
 Там свет! (реж. Ричард Освальд)
 Не хочу быть мужчиной (реж. Эрнст Любич)
 Загадка Бангалора (реж. Пол Лени, Александр Анталффи)
 Дневник похищенной женщины (реж. Ричард Освальд)

Списки фильмов